The Double Cross est le titre de plusieurs films :
 The Double Cross, film muet américain réalisé par Otis Thayer, sorti le  ;
 The Double Cross, film muet américain produit par Eclair American, sorti le  ;
 The Double Cross, film muet américain produit par Independent Moving Pictures Co. of America, sorti le  ;
 The Double Cross, film muet américain réalisé par Charles Brabin, sorti en 1914 ;
 The Double Cross, film muet américain réalisé par Milton J. Fahrney, sorti en 1915 ;
 The Double Cross, film muet américain produit par The Essanay Film Manufacturing Company, sorti en 1916 ;
 The Double Cross, film américain réalisé par Mark Brocking, sorti en 2017 ;